Штеффі Граф була чинною чемпіонкою і змогла захистити свій титул титул, перемігши у фіналі Чанду Рубін з рахунком 6–1, 6–3.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Всі 32 сіяні тенісистки виходять без боротьби в друге коло.

 Штеффі Граф (переможниця)
 Аранча Санчес Вікаріо (2-ге коло)
 Анке Губер (чвертьфінал)
 Габріела Сабатіні (чвертьфінал)
 Кіміко Дате (чвертьфінал)
 Чанда Рубін (фінал)
 Яна Новотна (3-тє коло)
 Ліндсі Девенпорт (півфінал)
 Мері Джо Фернандес (4-те коло)
 Аманда Кетцер (3-тє коло)
 Мартіна Хінгіс (2-ге коло)
 Жюлі Алар-Декюжі (4-те коло)
 Зіна Гаррісон-Джексон (2-ге коло)
 Наталі Тозья (4-те коло)
 Гелена Сукова (3-тє коло)
 Іріна Спирля (чвертьфінал)
 Барбара Паулюс (3-тє коло)
 Юдіт Візнер (4-те коло)
 Ліза Реймонд (3-тє коло)
 Наоко Савамацу (2-ге коло)
 Маріанн Вердел-Вітмаєр (3-тє коло)
 Оса Карлссон (2-ге коло)
 Ай Суґіяма (4-те коло)
 Крісті Богерт (3-тє коло)
 Петра Бегеров (2-ге коло)
 Флоренсія Лабат (3-тє коло)
 Йоне Каміо (2-ге коло)
 Сільвія Фаріна (4-те коло)
 Олена Лиховцева (2-ге коло)
 Міріам Ореманс (3-тє коло)
 Сандрін Тестю (3-тє коло)
 Ші-тін Ван (3-тє коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Lipton Championships 1996 Draw

Жінки, одиночний розряд
Одиночний розряд